Por Foxx pode estar à procura de:

 Jamie Foxx
 Foxx FM
 Redd Foxx

Desambiguação